1 miejscowość w Polsce:
 Milików – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Nowogrodziec
1 miejscowość poza granicami Polski:
 Milików (cz. Milikov) – wieś gminna w Czechach, na Śląsku Cieszyńskim (powiat Frydek-Mistek)